Chihuahua je lahko:

 mehiška zvezna država Chihuahua (zvezna država) 
 glavno mesto te države  Chihuahua 
 po tej državi imenovana pasma psov čivava